Parco ducale di Parma
Parco ducale di Pavullo nel Frignano
Parco ducale di Bolzano
Parco ducale di Sassuolo